Котёночкин — русская фамилия; женская форма Котёночкина.

Известные носители 
 Котёночкин, Вячеслав Михайлович (1927—2000) — известный российский режиссёр и художник мультфильмов.
 Котёночкин, Алексей Вячеславович (род. 1958) — российский режиссёр и художник мультфильмов, сын В. М. Котёночкина.

Котёночкина 
 Котёночкина, Елена Александровна (род. 1977) — российский политик.